Bathily est un patronyme soninké notamment porté par :
Abdoulaye Bathily (né en 1947), un historien et homme politique sénégalais ;
Astan Katherine Feghe Bathily (née vers 1999), une taekwondoïste ivoirienne ;
Mohamed Aly Bathily (1952-), un homme politique malien ;
Moussa Yoro Bathily (né en 1946), un cinéaste sénégalais ;
Demba Ciré Bathily , un avocat sénégalais ;
Lassana Bathily (né en 1990), employé dans un supermarché Casher naturalisé français après l'attentat de la Porte de Vincennes ;
 Samba Bathily, entrepreneur malien.
 Youba Bathily , historien et sociologue malien;

Voir aussi
Musée de la Femme Henriette-Bathily à Gorée au Sénégal.

Homonymie de patronyme
Patronyme africain